Seznam brigad z zaporedno številko 66.

Seznam 
 Pehotne
 66. brigada (Združeno kraljestvo)

 Vojaškoobveščevalne
 66. vojaškoobveščevalna brigada (ZDA)

 Aviacijske
 66. aviacijska brigada (ZDA)

Glej tudi